33 шахматная олимпиада проходила с 26 сентября по 13 октября 1998 года в России, городе Элиста.

В соревнованиях приняли участие 110 команд (Россия была представлена четырьмя командами). В турнире приняло участие 634 шахматиста, среди которых 171 гроссмейстер и 132 международных мастера.

Было сыграно 2680 партий (результаты 13 игр были отменены) по швейцарской системе в 13 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 100 минут, затем 50 минут на следующие 20 ходов, затем 10 минут до конца игры. Если игра продолжалась — 30 секунд на каждый следующий ход.

На окраине города Элисты накануне открытия мероприятия возвели чудо-город City-Chess, на его территории 4-ярусный дворец шахмат, скульптура шахматной короны, 87 коттеджей. Грандиозной стройке помогали 1500 жителей города, объект к сроку не успели подготовить. Вскоре потекла крыша, а про кондиционер в спешке вовсе позабыли. Олимпиаду выиграла российская сборная, пост Президента ФИДЕ сохранил мастер спорта по шахматам, топ-менеджер К.Илюмжинов, избранный в декабре 1995 г.

Составы команд

Россия 
Свидлер, Рублевский, Бареев, Морозевич, Звягинцев, Сакаев

США 
Ермолинский, Шабалов, Сейраван, Гулько, де Фирмиан, Кайданов

Украина 
Иванчук, Онищук, Романишин, Маланюк, Савченко, Пономарёв

Израиль 
Б. Альтерман, Смирин, Сутовский, Псахис, Косашвили, Аврух

Китай 
Пэн Сяоминь, Е Цзянчуань, Чжан Чжун, Юй Шаотэн, У Вэньцзинь, Ван Жуй

Германия 
Юсупов, Даутов, Лутц, Хюбнер, Габриэль, Лутер

Грузия 
Азмайпарашвили, Г. Георгадзе, Стуруа, Багатуров, Супаташвили, Джанджгава

Россия-2 
Дреев, В. Филиппов, С. Волков, Кобалия, Емелин, Шариязданов

Венгрия 
Алмаши, Пинтер, Ч. Хорват, Й. Хорват, Варга, Дьимеши

Румыния 
Истрэцеску, М. Марин, Нисипяну, Йонеску, В. Неведничий, Л. Вайда

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  Зураб Азмайпарашвили 2804

 Доска 1:  Мохаммед Аль-Модиахи 7½ / 8 = 93,8 %
 Доска 2:  Одион Аикхойе (Odion Aikhoje) 6½ / 8 = 81,3 %
 Доска 3:  Рейнальдо Вера Гонсалес 7 / 9 = 77,8 %
 Доска 4:  Хамаид Гади (Hamaid Gadhi) 6½ / 8 = 81,3 %
 1-я резервная:  Эндрю Мюр (Andrew Muir) 6 / 7 = 85,7 %
 2-я резервная:  Борис Аврух 8 / 10 = 80,0 %

Примечания

Источники 
 OlimpBase

Литература 
 

1990-е годы в Калмыкии
Шахматные олимпиады
1998 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
Международные спортивные соревнования в Элисте
Спорт в России в 1998 году
Сентябрь 1998 года
Октябрь 1998 года